Натуральне число 12
 12 рік до нашої ери
 12 рік нашої ери
 12 століття до нашої ери
 12 століття нашої ери
 12 тисячоліття до нашої ери
 12 тисячоліття нашої ери

Інше 
 12 — художній фільм (2007)
 12 апостолів — найближчі учні Ісуса Христа
 12 імамів — спадкоємці Магомета